Hrich ist der Familienname folgender Personen:

 Eugen Hrich (1891–1971), deutscher Tontechniker und Kameramann
 Walter Hrich (* 1907; † nach 1967), deutscher Kameramann